bliźniaki – kryształy bliźniacze
 bliźniaki – rodzaj szarady
 Bliźniaki – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Bliźniaki – szczyt w Beskidzie Małym
 Zobacz też
 bliźniak
 ciąża bliźniacza
 koła bliźniacze